Нарынский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Эрзинском кожууне Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр и единственный населённый пункт сумона — село Нарын.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Эрзинского кожууна
Сельские поселения Тывы